Hessen-Darmstadt ist der Familienname folgender Personen:

Familienname 
 Alexander von Hessen-Darmstadt (1823–1888), Prinz von Hessen und bei Rhein sowie Begründer des Hauses Battenberg
 Alix von Hessen-Darmstadt (Alix von Hessen und bei Rhein; 1872–1918), die letzte Kaiserin von Russland
 Amalie von Hessen-Darmstadt (1754–1832), durch Heirat Erbprinzessin von Baden
 Anna von Hessen-Darmstadt (1843–1865), Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin
 Anna Sophia von Hessen-Darmstadt (1638–1683), Kirchenlieddichterin und seit 1681 als Anna Sophia II. Äbtissin des Stifts Quedlinburg
 Christian von Hessen-Darmstadt (1763–1830), Landgraf aus dem Haus Hessen-Darmstadt und niederländischer General

 Emil von Hessen-Darmstadt (Emil (eigentlich Aemilianus) Maximilian Leopold von Hessen und bei Rhein; 1790–1856)
 Ernst Ludwig (Hessen-Darmstadt, Landgraf) (1667–1739), von 1678 bis 1739 Landgraf von Hessen-Darmstadt
 Ernst Ludwig (Hessen-Darmstadt, Großherzog) (1868–1937), von 1892 bis 1918 Großherzog von Hessen und bei Rhein
 Franz Ernst von Hessen-Darmstadt (1695–1716), Sohn des Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt

 Georg I. (Hessen-Darmstadt) (der Fromme; 1547–1596), Landgraf von Hessen-Darmstadt
 Georg II. (Hessen-Darmstadt) (1605–1661), von 1626 bis 1661 Landgraf von Hessen-Darmstadt
 Georg von Hessen-Darmstadt (1669–1705), kaiserlicher General
 Georg von Hessen-Darmstadt (1780–1856), Prinz von Hessen und bei Rhein und General der Infanterie
 Georg Donatus von Hessen-Darmstadt, Erbgroßherzog von Hessen und bei Rhein (1906–1937)
 Georg Karl von Hessen-Darmstadt (1754–1830), deutscher Prinz aus dem Hause Hessen-Darmstadt
 Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt (1722–1782), Prinz von Hessen-Darmstadt

 Irene von Hessen-Darmstadt (1866–1953), Gemahlin des preußischen Prinzen und Kaiserbruders Heinrich von Preußen
 Joseph Ignaz Philipp von Hessen-Darmstadt (1699–1768), Fürstbischof von Augsburg
 Karl von Hessen-Darmstadt (Karl von Hessen und bei Rhein; 1809–1877), General
 Karl Wilhelm von Hessen-Darmstadt (1693–1707), Prinz von Hessen-Darmstadt
 Karoline von Hessen-Darmstadt (1746–1821), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Homburg
 Karoline Luise von Hessen-Darmstadt (1723–1783), durch Heirat Markgräfin von Baden sowie Mäzenin, Kunstsammlerin und Botanikerin
 Karoline von Pfalz-Zweibrücken (1721–1774), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Darmstadt

 Luise von Hessen-Darmstadt (1757–1830), seit 1775 Gemahlin des Herzogs und späteren Großherzogs Carl August von Sachsen-Weimar
 Luise Henriette Karoline von Hessen-Darmstadt (1761–1829), durch Heirat die erste Großherzogin von Hessen und bei Rhein
 Magdalena Sibylla von Hessen-Darmstadt (1652–1712) übernahm von 1677 bis 1693 die Regentschaft des Herzogtums Württemberg; Kirchenliederdichterin

 Philipp von Hessen-Darmstadt (1671–1736), Prinz von Hessen-Darmstadt, kaiserlicher Feldmarschall und Gouverneur von Mantua
 Sophie Eleonore von Hessen-Darmstadt (1634–1663), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Homburg
 Viktoria von Hessen-Darmstadt (1863–1950), durch Heirat Prinzessin von Battenberg, spätere Marchioness of Milford Haven
 Wilhelm von Hessen-Darmstadt (Wilhelm von Hessen und bei Rhein; 1845–1900), General der Infanterie

Siehe auch 
 Hessen-Darmstadt, die durch Erbteilung entstandene Landgrafschaft Hessen-Darmstadt im Heiligen Römischen Reich (1567–1806);
 Hessen-Darmstadt, das daraus entstandene Großherzogtum Hessen im Deutschen Bund und im Deutschen Kaiserreich (1806–1918);
 Hessen-Darmstadt, der durch die Novemberrevolution geschaffenen Volksstaat Hessen in der Weimarer Republik und im NS-Staat (1918–1945).

Familienname
Deutscher Personenname